

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Świerzno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko 
 Świerzno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Świerzno

Inne 
 Świerzno – gmina wiejska